Марне — кантон во Франции, департамент Верхняя Сона
 Марне — город в Германии, земля Шлезвиг-Гольштейн
 Марне — коммуна во Франции, департамент Верхняя Сона
 Марне — коммуна во Франции, департамент Вьенна
 Марне — коммуна во Франции, департамент Сона и Луара